Tiger Airways Australia Pty Ltd — работавшая под брендом Tigerair Australia австралийская бюджетная авиакомпания, основанная 23 ноября 2007 года. До проведенного в 2014 году ребрендинга носила название Tiger Airways Australia. Авиакомпания являлась совместным предприятием дочерней авиакомпании Singapore Airlines — Tiger Airways Holdings и австралийской авиакомпании Virgin Australia. Основной базой Tigerair Australia является аэропорт города Мельбурн. До 2011 года авиакомпания использовала аэропорт города Аделаида и мельбурнский аэропорт Авалон. 7 марта 2012 года Tigerair объявили об открытии второго хаба в сиднейском аэропорту, а 1 ноября того же года — о возвращении авиакомпании в аэропорт Аделаиды.

История 

В начале августа стало известно, что в скором времени Tigerair будет расформирован, и в сентябре 2020 года деятельность авиакомпании была прекращена .

Компания

Маршрутная сеть 
Маршрутная сеть авиакомпании включает в себя внутренние рейсы между городами: Мельбурн, Аделаида, Брисбен, Голд Кост, Дарвин, Канберра, Кернс, Кофс-Харбор, Перт, Просерпайн, Сидней, Таунсвилл, Хобарт.

Флот 
<center>
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
|+ Воздушный флот авиакомпании Tigerair Australia на 31 декабря 2017 года. 
|- bgcolor=FFA500
|<center>Тип самолёта
|<center>В эксплуатации
|<center><span style="color:white;">Число мест Бизнес/Экономический
|-
|<center>Airbus A320-232
|<center>14
|<center>180
|-
|<center>Boeing 737-8FE
|<center>3
|до 186
|-
|}

Планируется постепенный переход на Boeing-737 и отказ от использования самолётов Airbus.

Обслуживание на борту

См. также 
 Бюджетная авиакомпания
 Транспорт в Австралии
 Список авиакомпаний Австралии

Примечания

Ссылки 

Авиакомпании Австралии